Эгильмар (Энгельмар, Элимар; ) — мужское имя германского происхождения. Известные носители:
 Энгельмар — епископ Пассау (875—899)
 Эгильмар — епископ Оснабрюка (885—907)
 Эгильмар I — граф Ольденбурга (ок. 1088—1108)
 Эгильмар II — граф Ольденбурга (1108—1142)